Lo Stadio del FC Vizela (pt. Estádio do FC Vizela) è uno stadio di calcio situato a Vizela, in Portogallo.

Lo stadio fu inaugurato nel 1989 e ha una capienza di circa  posti. Ospita le partite interne del .

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Vizela